Sarothrus är ett släkte av steklar som beskrevs av Hartig 1840. Sarothrus ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Glattsteklar
Sarothrus